Василий Максимович Тоцкий () — советский украинский учёный-медик,  и ; доктор медицинских наук, профессор.

Автор ряда научных работ.

Биография 
Родился 30 января (12 февраля по новому стилю) 1886 года в городе Лебедин Харьковской губернии в семье служащего.

Получив среднее образование, в 1904 году поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета (ныне Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина), который с отличием окончил в 1910 году, получив звание лекаря по специальности «хирургия». В этом же году был зачислен ординатором в харьковскую больницу — клинику факультетской хирургии профессора Л. В. Орлова.

После завершения трехгодичной ординатуры, в 1913 году Василий Тоцкий работал ассистентом клиники факультетской хирургии Женского медицинского института харьковского медицинского общества; с 1914 года одновременно по совместительству работал — младшим врачом   пехотных полков, а позже — ординатором   госпиталей. Принимал участие в Первой мировой войне, получил чин бригадного врача.

В 1918 году Василий Максимович был избран на должность старшего ассистента кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии медицинского факультета Таврического университета и переехал в Симферополь. В годы Гражданской войны и разрухи одновременно работал врачом-хирургом в городской центральной поликлинике, а с 1924 по 1931 год был хирургом-экспертом Врачебно-трудовой экспертной комиссии при Наркомздраве Крыма. В 1921 году защитил докторскую диссертацию на тему «Спондилит, как осложнение брюшного, возвратного и сыпного тифов».

С 1925 года, когда Крымский университет стал Крымским педагогическим институтом, Василий Максимович Тоцкий работал ординатором в хирургическом отделении 1-й Советской больницы. С 1931 года работал в Крымском медицинском институте (ныне Медицинская академия имени С. И. Георгиевского): в 1933—1964 годах — заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии; в 1936—1960 годах — декан лечебного факультета. Также преподавал в Таврическом национальном университете. С началом Великой Отечественной войны В. М. Тоцкий вместе с ректоратом возглавили и организовали эвакуацию Крымского медицинского института на Северный Кавказ.

Умер в 1966 году в Симферополе.

Был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями, удостоен нагрудного знака «Отличник здравоохранения».

Примечания

Ссылки 
 Профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского
 Фотолетопись: От медицинского факультета Таврического университета к Медицинской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
 Врачи народа

Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Участники Первой мировой войны (Россия)
Преподаватели КГМУ имени С. И. Георгиевского
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского